Червенка:

Фамилия 
 Червенка, Бруно (; 1903—1986) — итальянский композитор.
 Червенка, Иксен (; род. 1956) — американская певица и писатель.
 Червенка, Мирослав (; 1932—2005) — чешский литературовед.
 Червенка, Роман (; род. 1985) — чешский хоккеист.

Географические названия 
 Червёнка-Лещины (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Рыбницкий повят, Силезское воеводство.
 Червёнка-Лещины — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Рыбницкий повят.
 Червенка — река в Червенском районе Минской области Белоруссии, левый приток реки Волма.
 Червенка — река в Ленском районе Архангельской области России, правый приток реки Яренги.

См. также 
 Червен (значения)
 Червинка